«Кáмппи» (, ) — станция Хельсинкского метрополитена. Расположена между станциями «Руохолахти» (на расстоянии 1 км 169 метров от неё) и «Раутатиентори» (расстояние до неё 487 метров).

Расположена в самом центре Хельсинки в районе Камппи.

Соединена с открытым в 2006 году торговым центром «Камппи», в котором, среди прочего, находится автовокзал автобусов дальнего следования.

У станции имеется два входа, один из которых расположен в автовокзале «Камппи» (открыт 2 июня 2005). Из обоих кассовых залов к платформе ведёт по три эскалатора и лифты. Обычно один эскалатор движется вниз, а два других — вверх. Платформа расположена между путями и в настоящее время образует почти сплошное пространство между выходами.

Пассажиропоток: 15 495 человек в будний день (2005).

Это самая глубокая станция Хельсинкского метро: она находится в 30 метрах от поверхности земли и в 15 метрах ниже уровня моря. Эскалаторы на станции «Камппи» самые длинные в Финляндии: их длина 65 метров и у них 334 ступеньки, поднимают они на высоту 29,7 метров.

Второй платформенный зал 
Под нынешним платформенным залом имеется ещё один для будущей второй линии метро. Этот зал был построен в 1970-х годах одновременно с существующим (так было дешевле). Его основание находится примерно на 15 метров ниже уровня пола верхнего зала, то есть на 30 метров ниже уровня моря. Туда ведёт винтовая лестница, которая начинается в середине витрины на нынешней платформе.

Сейчас в нижнем зале нет никакого оборудования. Там установлена действующая установка, которая при необходимости удаляет выделяющийся из скальных пород газ радон.

Пересадки 
Прямо на выходе из станции расположен основной автовокзал города Хельсинки. Оттуда отправляются автобусы на Санкт-Петербург и почти все города Финляндии.

Камппи в искусстве 
Один из наиболее известных клипов группы «Bomfunk MC's» «Freestyler» снимался на станции «Камппи».

Примечания 

Станции метрополитена Хельсинки